Дэвид Эмиль Андерсен (; род. 23 июня 1980, Мельбурн, Австралия) — австралийский профессиональный баскетболист. игравший на позициях центрового и тяжёлого форварда.

Биография 
Андерсен окончил Австралийский институт спорта. В 1998 году подписал свой первый профессиональный контракт с клубом «Вуллонгонг Хокс», в составе которого один сезон провёл в Национальной баскетбольной лиге Австралии. В 1999 году уехал в Европу и стал выступать за итальянский клуб «Киндер» Болонья. В 2001 году в первый раз стал победителем Евролиги. В 2002 году был выбран на драфте НБА под 37-м номером клубом «Атланта Хокс», но продолжил выступления в Италии. Сезон 2003/2004 провёл в составе клуба «Монтепаски» Сиена.

В 2004 году перешёл в московский ЦСКА, где за четыре сезона приобрёл славу одного из лучших центровых в Европе. В 2005 году ЦСКА возглавил итальянский тренер Этторе Мессина, работавший с Андерсеном в Болонье. Под его руководством Дэвид ещё дважды стал чемпионом Евролиги в 2006 и 2008 годах. Летом 2008 года перешёл в «Барселону», став первым представителем Австралии в истории этой команды.

14 июля 2009 года «Хьюстон Рокетс» выкупили у «Атланты» права на Андерсена за 2 миллиона долларов и право выбора во втором раунде будущего драфта. Генеральный менеджер «Рокетс», Дэрил Мори, отметил, что Андерсен — универсальный баскетболист, особенно полезный в нападении и имеющий очень хороший бросок для игрока его позиции. Также «Рокетс» выплатили «Барселоне» 500 тысяч долларов для выкупа контракта игрока и подписали с Андерсеном контракт на два года с возможностью продления его клубом ещё на год. В своём дебютном сезоне в НБА Андерсен принял участие в 63 играх, в среднем набирая 5,8 очков и делая 3,3 подбора.

28 июля 2010 года «Рокетс» отдали Андерсена в «Торонто Рэпторс» в обмен на право выбора во втором раунде драфта 2015 года. 20 ноября 2010 года Андерсен вместе с Джарретом Джеком и Маркусом Бэнксом был отправлен в «Нью-Орлеан Хорнетс» в обмен на Джеррида Бэйлесса и Предрага Стояковича.

В июне 2011 года Андерсен вернулся в итальянский клуб «Монтепаски Сиена».

16 августа 2012 года подписал контракт с «Фенербахче-Улкер».

Сборная 
За сборную Австралии Андерсен выступает с 1998 года. Сначала в составе молодёжной команды он принял участие в чемпионате мира среди юношей до 18 лет. Выступал за Австралию на летних Олимпийских играх 2004 (9-е место) и 2008 (7-е место) годов.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Дэвида Андерсена
 Профиль на сайте БК «Барселона»
 Профиль на сайте чемпионата мира 2010

Выпускники вузов Австралии
Баскетболисты Австралии
Игроки БК «Виртус» Болонья
Игроки БК «Сиена»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Барселона»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Нью-Орлеан Хорнетс»
Игроки БК «Фенербахче»
Игроки БК «Страсбур»
Игроки БК АСВЕЛ
Игроки сборной Австралии по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года